Spoorlijn Aarhus - Hov, spoorlijn in Denemarken van Århus naar Odder en Hov.
Spoorlijn Horsens - Odder, spoorlijn in Denemarken van Horsens naar Odder.
Hads-Ning Herreders Jernbane, spoorwegmaatschappij in Denemarken.
Horsens-Odder Jernbane, spoorwegmaatschappij in Denemarken.